Georges Cartier peut désigner :
 Georges Cartier (1877-1960), ancien maire d'Annecy ;
 Georges Cartier (1929-1994), professeur, poète et romancier québécois, fondateur de la Bibliothèque nationale du Québec.